Склад збірної Чехословаччини на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Чехословаччина
Чехословаччина 1990